Синтаутай () — местечко Шакяйского района Мариямпольского уезда Литвы. Расположен в 9 км к югу от города Шакяй на трассе Кудиркос-Науместис — Шакяй.

Демография

История 
Первое упоминание относится к XVI веку.

Персоналии 
 Вайчайтис, Пранас (1876—1901) — поэт.
 Дайлиде, Пранас (1888—1965) — общественный деятель, дипломат, журналист и публицист.
 Пикчилингис, Юозас (1926—1991) — учёный, языковед.
 Степонайтис, Эдмундас (1892—1908) — поэт.

Литература 
 Sintautai

Ссылки 
 Sintautai

Шакяйский район
Населённые пункты Мариямпольского уезда